O Grupo Desportivo de Vialonga é um clube desportivo português, localizado na freguesia de Vialonga, município de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.  

Foi fundado em 30 de Junho de 1952, cujos sócios fundadores eram simpatizantes do Belenenses, por isso as cores do clube são azuis.

O percurso desta Associação está recheado de sucessos e de momentos que constituem verdadeiros marcos na história da própria freguesia de Vialonga dos quais salientamos:

 1952: Fundação do Clube em 30 de Junho e aprovado como organismo desportivo publicação no Diário da República n.º 247 em 18 de Outubro e primeira participação do GDV em provas oficiais de futebol - Campeonato de Juniores da AFL
 1953: Primeira participação do GDV em provas oficiais de futebol, categoria de seniores – Campeonato Distrital de Futebol da III Divisão da AFL
 1954: Participação do jogador júnior do GDV – Pedro Silva – no Campeonato Mundial de Juniores
 1955: Participação do jogador júnior do GDV – Luis Mocho – no Campeonato da Europa de Juniores
 1958/59: Campeão da III Divisão Distrital da AFL em seniores
 1959/60: Primeira participação no Campeonato Distrital de Futebol da II Divisão da AFL, tendo subido de divisão
 1961: Primeiro jogo no Campeonato Nacional de Futebol da III Divisão
 1966/67: Campeão Distrital da II Divisão da AFL, em seniores
 1968: Primeira viatura do GDV – autocarro adquirido à Soda Póvoa pelo valor simbólico de cem escudos
 1978/79: Campeão da III Divisão Distrital da AFL, em seniores
 1981/82: Campeão Distrital da I Divisão da AFL, em seniores.
 1982/83: Primeira participação na Taça de Portugal, em futebol, em que atingiu os 1/32
 1983/84: Campeão Distrital da III Divisão Nacional em reservas
 1986/87: Primeira participação no Campeonato Distrital de Infantis e no Campeonato Distrital Femininos da AFL
 1984/85: Campeão Distrital da AFL, na categoria de juvenis
 1989: Medalha de Mérito Municipal, atribuída pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
 1992: Constituição da Comissão Pró-Construção do Pavilhão Gimnodesportivo do GDV em16 de Agosto e feita a Escritura da cedência de terreno ao Clube pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para construção do Pavilhão, em 12 de Dezembro
 1993: Aprovação pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira do projeto de construção do Pavilhão
 1996/97: Campeão da Divisão de Honra da AFL, em seniores
 1997: Criada a Secção de Natação do GDV
 Aprovados os novos estatutos e o regulamento geral interno 
 1998: Declarada Instituição de Utilidade Pública 
 Em Junho foram criadas as Secções de Ginástica e Cicloturismo 
 Assinatura de Protocolos com a ABEIV e Casa do Povo de Vialonga 
 Em 1 de Outubro inaugurada a nova iluminação do campo de futebol 
 Adquiridos um autocarro e uma carrinha de 9 lugares 
 2000: Campeão Distrital da II Divisão em juniores e juvenis 
 2001: Campeão Distrital da I Divisão em juniores e subida ao Campeonato Distrital da I Divisão em iniciados 
 2002: Inauguração do Pavilhão Gimnodesportivo do Desporto e da Vida do GDV 
 Criação das Secções de Hoquei em Patins, Futsal, Karaté e Andebol 
 2002/03: Subida da equipa sénior ao Campeonato Distrital da Divisão de Honra 
 Subida da equipa sénior de futsal ao Campeonato Distrital da I Divisão 
 2003/04: Campeão Regional em Andebol e subida à 2.ª Divisão Nacional 
 2005: Criação da Secção de Patinagem Artística 
 2006: Participação de atletas da patinagem artística no Campeonato Europeu 
 2007: Criação da Secção de Kickboxing 
 Campeão Nacional da III Divisão em Hoquei em Patins, na categoria de seniores e subida à 2.º Divisão Nacional 
 2008: Inauguração do Relvado Sintético do campo de futebol 
 2008/09: Campeão Distrital da I Divisão, em seniores 

O seu atual Presidente da Direção é Ricardo Antunes, Presidente da Assembleia Geral é Ana Lídia Cardoso e Presidente do Conselho Fiscal é João Paulo Milheiro. Na época de 2022-2023, a equipa de seniores participa na 3ª divisão do campeonato distrital de Lisboa. 

A formação está a cargo da Escola de Futebol "Os Belenenses" até ao escalão de Juvenis. Os escalões de Juniores e Séniores são geridos diretamente pelo GDV. 

A equipa de futebol utiliza para os seus jogos caseiros o Parque de Jogos do GD Vialonga.

Modalidades praticadas no clube
Campismo
Futebol
Futsal
Ginástica de Manutenção
Karaté
Natação
Patinagem artística

Clubes de futebol de Vila Franca de Xira
Vialonga
Clubes de futebol fundados em 1951
Fundações em Portugal em 1951